Lackey est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Bob Lackey (1949-2002), joueur de basket-ball américain
 (né en 1953), coureur de motocross américain
Brenda Bakken-Lackey, femme politique provinciale canadienne de Saskatchewan
, philosophe américain
Edwin Lackey (1929-1992), évêque anglican canadien
Elizabeth Lackey (née en 1971), actrice australienne
 (né en 1968), pentathlète australien
, professeure de philosophie américaine
John Lackey
 (1830-1903), magistrat et homme politique australien
 (née en 1981), artiste alimentaire et décoratrice américaine
 (né en 1943), homme d'affaires et politique américain
Mercedes Lackey (née en 1950), romancière et nouvelliste américaine
, américain de football américain
 (né en 1944), halieutiste et scientifique politique canado-américain
 (né en 1979), entrepreneur en sécurité informatique américain
 (né en 1980), conseiller en affaires publiques et philanthrope américain
, photographe et auteur américain
 (né en 1959), professeur et homme politique américain
 (1870-1941), joueur de baseball américain

Toponyme

, crête de la chaîne Horlick

, communauté du comté de Floyd dans le Kentucky
, communauté du comté de Monroe dans le Mississippi
, communauté du comté de York en Virginie

Autres 
, programme informatique de jeux de cartes à jouer

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme